Volta est un terme qui peut désigner :

Toponymie 

 la Volta est un fleuve qui sillonne trois pays d'Afrique de l'Ouest (le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire) avant de se jeter dans le golfe de Guinée. Ce fleuve est en trois parties :
 la Volta Noire,
 la Volta Rouge,
 la Volta Blanche ;
 deux anciennes entités :
 la colonie française de Haute-Volta qui prit fin en 1958,
 et la République de Haute-Volta, qui succède à la colonie ci-dessus, qui devint le Burkina Faso en 1984 ;
 le lac Volta est le plus grand lac artificiel du monde et se situe intégralement au Ghana. Il s'est formé à la suite de la mise en eau du barrage d'Akosombo en 1965-1966 ;
 la Région de la Volta est l'une des dix régions administratives du Ghana ;
 en Italie :
 Volta Mantovana, commune de la province de Mantoue,
 Volta Scirocco, barrage mobile sur le fleuve Reno,
 , localité de la commune de Venise, sur l'île de Pellestrina ;
 au Brésil :
 Volta Grande, commune de l'État de Minas Gerais,
 Volta Redonda, ville de l'État de Rio de Janeiro ;
 Volta, census-designated place américaine située en Californie ;
 Volta est un cratère d'impact lunaire.

Nom de famille 
 Le comte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, physicien italien, inventeur de la pile électrique, appelée pile voltaïque.
 Giovanni Volta (1928-2012), évêque catholique italien.
 Jean-Marc Volta (né en 1951), clarinettiste français.
 Massimo Volta (né en 1987), footballeur italien.
 Ornella Volta (née en 1927), musicologue italienne.

Autres 
 La volta do mar est une technique de navigation inventée par les Portugais au  consistant à utiliser les vents contraires équatoriaux à son profit. Elle est une des avancées clés ayant permis les Grandes Découvertes.
 The Mars Volta est un groupe de rock américain.
Volta est le titre d'un album de Björk, sorti le .
 
 L'architecture Volta sera utilisée dans les cartes graphiques de Nvidia.
 Le  est un sous-marin de la Marine nationale française de classe Brumaire lancé en 1911.
 Le Volta est un contre-torpilleur de classe Mogador, sabordé à Toulon le .
 L'Aquinéa Volta est un prototype d'hélicoptère à propulsion électrique français.
 Volta ou Volte, une danse ancienne.
 L'astéroïde (8208) Volta.

Articles connexes 
 

Homonymie de patronyme